Cuixites, habitants del Regne de Cuix
 Cuixites, descendents de Cuix primogènit de Cam i net de Noè
 Cassites, poble establert a l'altiplà iranià que va iniciar una emigració després del 1800 aC